Качановський Артем Володимирович (* 1992) — український гравець в ґо; майстер спорту України міжнародного класу.
 Качановський Віталій Миколайович (* 1959) — український радянський боксер-любитель, чемпіон Європи, СРСР та УРСР, володар Кубка світу з боксу, заслужений майстер спорту СРСР.
 Качановський Володимир Васильович (1853—1901) — філолог та історик.
 Качановський Іван Гнатович (*1967) — політолог.